Семенець — українське прізвище:

Відомі носії 
 Алекс Семенець (1990) — канадський футболіст, півзахисник та нападник.
 Семенець Богдан Іванович (1990) — український футболіст.
 Семенець Божена (1966) — польська бадмінтоністка.
 Семенець Валерій Васильович (1955) — український науковець, доктор технічних наук, професор, ректор Харківського національного університету радіоелектроніки.
 Семенець Володимир Іванович (1950) — український велосипедист, олімпійський чемпіон.
 Семенець Олег Євгенович (1946) — український дипломат.
 Семенець Олексій Миколайович (1995—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Семенець Сергій Володимирович (1960) — український політик, партійний та громадський діяч.

Українські прізвища